Filmek

 A pék felesége (La femme du boulanger), 1938-as francia film, rendezte Marcel Pagnol, címszereplő Ginette Leclerc

 A pék felesége, a Helló Doki! című magyar tévésorozat 2. epizódja (1996), rendezte Bacsó Péter

 A pék felesége (La femme du boulanger), 1999-es francia film, rendezte Nicolas Ribowski, címszereplő Astrid Veillon

Színház
 A pék felesége (The Baker’s Wife), Stephen Schwartz és Joseph Stein amerikai musicalje (1989), Marcel Pagnol 1938-as filmje alapján